Sam zaskoczony (ang. Itself Surprised) – opowiadanie s-f autorstwa Rogera Zelazny’ego, które ukazało się pierwotnie w zbiorze Berserker Base wydanym przez wydawnictwo Tor w 1985 roku. Fred Saberhagen poprosił Rogera o napisanie opowiadania o berserkerach. W Polsce opowiadanie ukazało się w zbiorze Mróz i ogień.

We wstępie Roger Zelazny przyznaje, iż pomysł na opowiadanie pojawił się po przeczytaniu A hideous History of Weapons autorstwa Cherneya Berga.

Śledząc rozwój broni, od prymitywnej po wyszukaną, zauważyłem, że broń systemy obronne i nowa broń naprawdę pojawiały się jako odpowiedź na drugie z godną wykresu przewidywalnością, że dziedzinę tę można by słusznie postrzegać jako jeden z niewielu klasycznych przykładów całkowicie zgodnego z oczekiwaniami działania dialektyki: teza, antyteza, synteza, i tak do znudzenia. Musiałem tylko rozważyć breserkera jako tezę i zastosować formułę.

Fabuła 
Podczas wyprawy grupa przemytnicza znajduje w przestrzeni kosmicznej dziwny artefakt. Będąca na pokładzie pani profesor Juna decyduje się na jego zbadanie. Wykrywa to berserk, maszyna będąca pogromcą planet, która zmierzała do świata zwanego Corlano.

Przypisy 

Twórczość Rogera Zelazny’ego
Amerykańskie opowiadania fantastyczne
Utwory literackie z 1985